Rabotnicki Skopje er en fodboldklub fra Nordmakedonien. Klubben har spillet i den bedste makedonske liga, Prva Liga, i alle de år den har eksisteret.

Titler 
 Makedonske mesterskaber (3): 2005, 2006 og 2008
 Makedonske pokalturnering (1): 2009

Fodboldklubber i Nordmakedonien
Etableret i 1937
Skopje